Штефан Мёбиус (; , , ФРГ) — немецкий социолог.

Биография 
Закончил старинную констанцскую гимназию Генриха Сузо. Учился социологии и наукам о культуре в Бременском университете, в 2002 с отличием его закончил. С 2003 — в университете Фрайбурга, с 2007 — в Констанцском университете.

Научные интересы 
Социологическая теория, социология знания, социологии культуры, религии, морали, культурная антропология, история социологии, французская социология.

Труды 
Автор работ о Г. Зиммеле, М. Моссе, Ж. Батае, Ж. Деррида, Э. Левинасе.

Основные публикации 
 Postmoderne Ethik und Sozialität. Beitrag zu einer soziologischen Theorie der Moral. - Stuttgart: ibidem-Verlag, 2001
 Simmel lesen. Moderne, dekonstruktive und postmoderne Lektüren der Soziologie von Georg Simmel. - Stuttgart: ibidem-Verlag, 2002.
 Die soziale Konstituierung des Anderen. Grundrisse einer poststrukturalistischen Sozialwissenschaft nach Lévinas und Derrida. - Frankfurt; New York: Campus Verlag, 2003.
 Praxis der Soziologiegeschichte. Methodologien, Konzeptionalisierung und Beispiele soziologiegeschichtlicher Forschung. - Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2004
 Französische Soziologie der Gegenwart. - Konstanz: UVK, 2004 (в соавторстве с Лотаром Петером)
 Kunst im Kulturkampf. Zur Kritik der deutschen Museumskultur. - Bielefeld: transcript, 2005 (в соавторстве с Лутцем Хибером и Карлом-Зигбертом Ребергом)
 Die Zauberlehrlinge. Soziologiegeschichte des Collège de Sociologie 1937—1939. - Konstanz: UVK, 2006.
 Kultur. Theorien der Gegenwart. - Wiesbaden: VS — Verlag für Sozialwissenschaften, 2006 (в соавторстве с Дирком Квадфлигом).
 Kultur. Themen der Soziologie. - Bielefeld: transcript, 2009 (переизд. 2010).

Ссылки 
 Персональный сайт

Социологи Германии
Социологи культуры
Социологи по алфавиту
Члены Австрийской академии наук